Hernando ist 
 ein spanischer Personenname westgotischen Ursprungs, gleichbedeutend Fernando, siehe Ferdinand

Hernando ist der Name folgender Orte, Landschaftsmerkmale und Territorien:

 Hernando (Córdoba), ein Ort in der Provinz Córdoba in Argentinien
 Hernando Island, Insel der Discovery Islands, British Columbia, Kanada
 Hernando (Florida), eine Stadt im Citrus County im US-Bundesstaat Florida
 Hernando County, Verwaltungseinheit im US-Bundesstaat Florida
 Hernando (Mississippi), eine Stadt im DeSoto County im US-Bundesstaat Mississippi

Hernando ist der Familienname folgender Personen:

 Basilio Antonio Carrasco y Hernando (1783–1852), spanischer Geistlicher
 Francisco Hernando (1945–2020), spanischer Bauunternehmer
 Luis Alberto Hernando (* 1977), spanischer Biathlet und Skilangläufer
 Rafael Hernando Fraile (* 1961), spanischer Politiker (PP)
 Rafael Hernando y Palomar (1822–1888), spanischer Komponist